

Geografia 
 Belus – fiume d'Israele
 Bélus – comune della Francia

Mitologia 
 Belus – uno dei nomi con cui è conosciuto Belanu, divinità protoceltica
 Belus – sovrano della mitologia assira
 Belus – sovrano della mitologia babilonese
 Belus – sovrano della mitologia greca

Musica 
 Belus – album di Burzum del 2010

Persone 
 Beloš o Beluš – principe serbo